Biczowanie Chrystusa – obraz Caravaggia
 Biczowanie Chrystusa (fresk Giotta) – fresk Giotta

Zobacz też 

 
 Cierniem koronowanie
 Chrystus przy kolumnie